Rewolucyjna Armia Ludu – organizacja partyzancka z Argentyny
 Rewolucyjna Armia Ludu – organizacja partyzancka z Kolumbii